Jabukovac (Petrinja), een plaats in de Kroatische gemeente Petrinja
 Jabukovac (Negotin), een plaats in de Servische gemeente Negotin